Palomino (cavall), raça de cavall molt ràpids que tenen com a origen Europa, traslladats a Amèrica 
 Pelatge palomino, capa equina de color ocre daurat amb les crineres i cua de color blanc argentat 
 Illes Palomino, grup d'illes davant de la Província Constitucional del Callao al Perú 
 Antonio Palomino (Bujalance, 1655 – Madrid, 1726), pintor andalús 
 Antonio Palomino (músic), músic madrileny de finals del 
 José Antonio Palomino i Ortiz (Alacant, 1973), futbolista valencià que ocupava la posició de migcampista 
 Nom artístic amb què era conegut Bernardo Cortés i Maldonado 
 Assassinat de Carlos Palomino